Le Pont-de-Beauvoisin ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich. Beide bilden zwar eine gemeinsame Siedlung, sind jedoch durch den Fluss Guiers getrennt und liegen in zwei verschiedenen Départements:

 Le Pont-de-Beauvoisin (Isère)
 Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie)